Вилхелмюс Йоханнес (Вим) Геркинг (; 20 ноября 1921, Амстердам — 30 июня 1983, там же) — нидерландский футболист, игравший на позициях защитника и нападающего, выступал за амстердамские команды  «Аякс» и ВВА.

Спортивная карьера 
В 1930-х годах начинал играть за футбольный клуб «» из Амстердама. На тот момент он проживал в западной части города по адресу Ассенделфтстрат 21. В январе 1939 года запросил перевод в клуб ДВС, но спустя четыре месяца отозвал свою заявку. В сезоне 1941/42, когда «Де Герман» выступал в третьем классе чемпионата Нидерландов, он был капитаном команды. В декабре 1942 года подал запрос на переход в «Аякс» и уже в следующем году присоединился к команде. 

За основной состав «Аякса» дебютировал 24 октября 1943 года в выездном матче чемпионата Нидерландов против клуба , сыграв в защите с Яном Потхарстом. В первом тайме амстердамцы забили дважды, счёт на 35-й минуте открыл Геррит Фишер, а незадолго до перерыва Гюс Дрегер увеличил преимущество. Во втором тайме хозяевам поля удалось сравнять счёт — 2:2. В следующем туре вновь вышел в стартовом составе — на домашнем стадионе «Де Мер» его команда уступила команде «» со счётом 1:4. В дебютном сезоне Вим принял участие только в двух встречах чемпионата. В составе второй команды «Аякса» в том сезоне он стал чемпионом резервного первого класса. В конце мая 1944 года принял участие в нескольких выставочных матчах «Аякса», который был представлен в основном резервными игроками, включая Хенни Мейера, Йопа Келлера и Вима Класена.

В сезоне 1945/46 сыграл в двух матчах чемпионата. Впервые в сезоне в играх чемпионата появился на поле 5 мая 1946 года в гостевой встрече с командой , а в следующем туре, 19 мая, против  сыграл последнюю игру за «Аякс».

В 1946 году вернулся в клуб «Де Герман», а в декабре 1947 года подал запрос на переход в ВВА. В августе 1948 года получил разрешение сменить команду. В составе клуба выступал на протяжении четырёх сезонов, играл на позиции нападающего. В сезоне 1948/49 вышел с командой во второй класс чемпионата. В сентябре 1950 года на турнире Кубок АРОЛ отметился голом в ворота «Аякса» — в полуфинале ВВА одержал крупную победу счётом 5:1.

Личная жизнь 
Отец — Вилхелмюс Йоханнес Геркинг, мать — Элизабет Пронк. Родители были родом из Амстердама, они поженились в августе 1921 года — на момент женитьбы отец был рабочим. В их семье воспитывалась ещё младшая дочь Элизабет Корнелия, родившаяся в 1923 году.

Женился в возрасте двадцати четырёх лет — его супругой стала 20-летняя Кристина Дора Кайзер, уроженка Амстердама. Их брак был зарегистрирован 22 августа 1946 года. В 1947 году родилась дочь по имени Вилхелмина Элизабет.

Умер 30 июня 1983 года в Амстердаме в возрасте 61 года.

Статистика по сезонам

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте afc-ajax.info

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК ВВА/Спартан